Caquot peut désigner :
 le caquot, un ballon d'observation ;
 Albert Caquot, un ingénieur français ;
 André Caquot, un orientaliste français.